Ален VI де Роган (Alain VI de Rohan) (р. ок. 1240, ум. 1304) — 8-й виконт де Роган.

Сын Алена V де Рогана (ум. 1242) и Алиенор де Пороэт (ум. после 24 июня 1251). В момент смерти отца был грудным ребёнком. Поэтому единственным виконтом стал его двоюродный дед Жослен, сеньор де Нуаяль-Понтиви и де Монфор, который упоминается с виконтским титулом начиная с 1208 г. И уже ему в 1251 году наследовал Ален VI.

После смерти матери (не позднее 1274) получил её часть (1/6) графства Пороэт — шателении и замки Ланнуэ, Ла Шез и Лудеак. Такую же часть позже выкупил у её сестры Жанны.

Ален VI был верным вассалом бретонского герцога Жана I, благодаря чему смог значительно расширить свои владения.

В апреле 1254 г. в Нанте принёс Жану I оммаж за виконтство Роган, земли Пороэт и Гемене-Генган. В следующем году принёс оммаж его сестре Иоланде де Дрё за сеньорию Гормене в графстве Пентьевр, которое та получила в приданое.

В 1270 г. за 3500 ливров купил у герцога Жана I конфискованные за долги владения Жоффруа де Ланво (Geoffroy de Lanvaux) в приходах Ременгол, Мельран и Мореак. Перед этим (1267—1270) выкупил у того же Жоффруа де Ланво земли в приходах Нуаяль и Сен-Гоннери. В 1271 году герцог выставил на торги все оставшиеся владения Жоффруа де Ланво в виконтстве Роган в погашение торгов. Так как желающих не оказалось, Ален VI де Роган воспользовался своим правом выкупа и заплатил герцогу 4000 ливров.
Также он, начиная с 1259 года, совершил около двух десятков более мелких земельных покупок у своих вассалов, расширяя тем самым свой домен. Многие сделки совершались в пользу его сыновей.

В 1280-1290-х годах, когда виконт был не в самых лучших отношениях с герцогом Жаном II, некоторые из этих соглашений были оспорены, и по ним пришлось возместить компенсаций на более чем 5 тысяч ливров.

По оценкам специалистов, в последний период своего правления Ален VI получал со своих владений ежегодный доход около 4000 ливров (для сравнения: герцог Бретани — 20 тысяч ливров).

Первая жена (свадьба не позднее 1260) — Изабелла, происхождение не выяснено, по некоторым данным — Изабо д’Авогур, дама де Коррек (ум. ок. 1266). От неё дочь:
 Жанна де Роган (ум. не ранее 1312), жена Эрве V, сеньора де Леон (1288) и Пьера де Герголе.

Вторая жена — Томасса де Ла Рош-Бернар.
Дети от первой или второй жены:
 Ален (ум. 1299). Как наследник авансом получил от отца треть его владений. В результате, когда Ален-младший умер бездетным, Ален VI был вынужден заплатить герцогу Жану II причитающийся по закону выкуп в 1300 ливров (в размере годового дохода с этих земель). С 1288 года был женат на Агнессе д’Авогур, дочери Анри III, барона д’Авогур.
 Жоффруа (ум. 1302). Канонник. После смерти старшего брата сделался наследником отца и сложил священнический сан. Был женат на Катерине де Клиссон, которая после его смерти отсудила у Алена VI ренту в 100 ливров.

Дети от второй жены:
 Жослен (ум. 1306), виконт де Роган.
 Оливье II (ум. 1326), виконт де Роган поле смерти брата.
 Эдон, был женат на Альетте де Коэтлогон, даме дю Ге-де-л’Иль. Их сын Оливье — родоначальник сеньоров дю Ге-де-л’Иль, де Трегале и дю Пульдук.
 Гиар.

Источники 
 Frédéric Morvan. Alain VI, vicomte de Rohan, ou l’origine de la fortune des Rohan. Article publié dans le Bulletin et mémoires de la Société Polymatique du Morbihan, tome CXXXIV, 2008, p. 79-122.
 http://fmg.ac/Projects/MedLands/brittnpr.htm#_Toc493665688 

Виконты де Роган